«Жизнь» или «Судьбинушка» — советский двухсерийный телефильм 1989 года, снятый на Рижской киностудии режиссёром Айварсом Фрейманисом.

Сюжет 
Фильм-биография о жизни латышского фольклориста Кришьяниса Барона (1835—1923), посвятившего себя собиранию и изданию латышских и литовских народных песен — дайн. О его детстве и юности в Курляндской губернии, учёбе в Санкт-Петербурге и работе в качестве домашнего учителя в семье помещика Станкевича в Воронежской губернии. И всю свою жизнь он вёл систематизацию латышских народных песен создав свой знаменитый Шкаф дайн, но эта работа требовала немало терпения, самоотверженности и знаний.

Фильм Айвара Фрейманиса «Судьбинушка» — осмысление одной из самых сокровенных кладовых духовного богатства латышей — народных песен — через судьбу их собирателя Кришьяниса Барона. И наоборот — судьбы собирателя через дайны.

В ролях 
 Валдемарс Зандбергс — Кришьянис Баронс
 Леонидс Грабовскис — Кришьянис Баронс в молодости
 Велта Лине — Дарта
 Индра Брике — Дарта в молодости
 Майя Апине — жена Валдемара
 Алвис Херманис — Юрис Алунанс
 Юрис Барткевичс — Кришьянис Валдемарс
 Херманис Ваздикс — Аугуст Биленштейн
 Иварс Браковскис — Юрис, отец Кришьяниса
 Даце Эверса — мать Кришьяниса
 Артур Никитин — Станкевич, профессор
 Регина Разума — жена Станкевича
 Дита Кренберга — Вероника
 Кристине Липиня — Екатерина
 Бруно Эгле — Карлис Баронс
 Визма Квепа —  жена Карлиса
 Петерис Луцис — Аугуст Домбровскис
 Харалдс Улманис — Леонс Паэгле
 Юрис Жагарс — Линардс Лайценс
 Янис Балтвилкс — Янис Яунсудрабиньш
 Варис Ветра — Варис Ветра
 Гундарс Аболиньш — Оярс Рубенис

 Фестивали 
На кинофестивале «Большой Кристап» 1988 года фильм собрал призы в почти всех категориях, восемь призов — главный приз «Лучший фильм», приз «Лучшая женская роль» актрисе Индре Брике, а также призы за режиссуру, сценарий, операторскую работу, оформление, грим, музыку.

 Литература 
 Айя Цалите — «Судьбинушка» (O худож. фильме Риж. киностудии. Режиссер Айварс Фрейманис) // Ригас Балсс, 16 февраля 1990. — с. 11
 Гуна Звирбуле — Коснуться глыбы кончиками пальцев (О худож. фильме Риж. киностудии «Судьбинушка». Режиссер Айварс Фрейманис) // Кино, № 4, 1990. — с. 1-5
 Guna Zvirbule — …un akmens pasmaidija (Par Rigas kinostudijas makslas filmu «Dzivite»: Rež. Aivars Freimanis) // Kino. No 4. 1990. — 1-5 lpp.
 Anita Uzulniece'' — Krišjāņa Barona un Aivara Freimaņa «Dzīvite» (Par Rīgas kinostudijas mākslas filmu) // Latvijas Jaunatne. 4 maijā 1990

Телефильмы СССР по алфавиту
Телефильмы СССР 1989 года
Телефильмы-драмы СССР
Телефильмы-биографии СССР
Телефильмы Рижской киностудии